Chris Fehn – percussionista e polistrumentista statunitense
 Gustav Fehn – generale tedesco
 Sverre Fehn – architetto norvegese